Saros 106 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 23 januari 456 t/m 14 april 1790. Deze serie duurde 1334 jaar en 82 dagen, bevatte 75 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 15 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus